Флигели:

 Флигели — мыс на острове Рудольфа, самая северная точка России.
 Флигели, Август фон — известный австрийский картограф (1811—1879).
 Флигели — множественное число слова «Флигель».